Predicato – in linguistica, elemento della frase
Predicato – in filosofia, ciò che si afferma o nega del soggetto
Predicato – in logica matematica, espressione di una proprietà o di una relazione di individui
Predicato – parte del cognome di un detentore di titolo nobiliare